Чарльз Бриггс:
 Бриггс, Чарльз Джеймс (1865—1941) — генерал-лейтенант, глава британской военной миссии на Юге России во время Гражданской войны.
 Бриггс, Чарльз Огастес (1841—1913) — американский протестантский теолог, библеист.